Порша:

 Порша — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Порша — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.
 Порша — река в России.
 Порша — река в Архангельской области, приток Нюхчи.